Democracia asamblearia puede designar a:
 La democracia efectuada por métodos asamblearios.
 Democracia directa
 Gobierno asambleario